Götte ist der Familienname folgender Personen:
 August Götte (1901–1983), deutscher Mineraloge
 Claudia Götte (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Erika Kunze-Götte (* 1931), deutsche Klassische Archäologin
 Jeannette Götte (* 1979), deutsche Fußballspielerin
 Johannes Götte (1907–1994), deutscher Klassischer Philologe

 Michael Götte (* 1979), Schweizer Politiker
 Rose Götte (* 1938), deutsche Journalistin, Erziehungswissenschaftlerin und Politikerin (SPD)
 Rüdiger Götte (* 1969), deutscher Sachbuchautor
 Wilhelm Götte (1807–1839), deutscher Philologe, Philosoph und Journalist

Siehe auch:
 Goette
 Goethe (Begriffsklärung)